La Mer de Lune est une région de Féérune, un continent des Royaumes oubliés, un monde de campagne pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

La région est dominée par le Lac Moonsea qui est connecté à la Mer des Étoiles Déchues au sud par la rivière Lis. La côte est un territoire sauvage, berceau de plusieurs cités-états dirigées par des despotes.

Région des Royaumes oubliés